

Persone

Cavagna
Angela Cavagna – showgirl, cantante e ballerina italiana
Francesco Cavagna – pittore italiano
Gian Paolo Cavagna – pittore italiano
Giovan Battista Cavagna – architetto, ingegnere e pittore italiano
Marco Cavagna – astronomo italiano
Marco Cavagna – vigile del fuoco italiano
Mario Cavagna – politico italiano
Nadir Cavagna – mezzofondista e fondista di corsa in montagna italiano
Rémi Cavagna – ciclista su strada francese

Cognomi composti
Antonio Cavagna Sangiuliani – storico italiano

Altro
10149 Cavagna – asteroide
Palazzo Cavagna – palazzo di Pavia, in Lombardia, Italia